L'expression autoroutes de l'information peut désigner :
 un terme popularisé dans les années 1990 par l'homme politique américain Al Gore, pour désigner les systèmes de communication numériques et le réseau de télécommunications Internet (en anglais ) ;
 ce terme est parfois associé à une dorsale Internet, réseau informatique faisant partie des réseaux longue distance de plus haut débit d'Internet.